Награда се може односити на:

Награда као признање у различитим областима
Награда (надокнада) као надокнада за испуњење одређених услуга